Кзыл-Тан — название населённых пунктов в России:

 Кзыл-Тан — село в Володарском районе Астраханской области.
 Кзыл-Тан — посёлок в Зеленодольском районе Татарстана.

См. также 

 Кызылтан